Mailham ist der Ortsname von

 Mailham (Gars am Inn), Ortsteil des Marktes Gars am Inn, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Mailham (Rotthalmünster), Ortsteil des Marktes Rotthalmünster, Landkreis Passau, Bayern